Keyboard har flere betydninger:

 Keyboard (instrument) – et elektronisk musikinstrument med tangenter.
 tastatur – tilhørende en computer.